Minnesota Timberwolves je basketbalový tým z Minneapolis hrající severoamerickou ligu National Basketball Association. Patří do Severozápadní divize Západní konference NBA.
Tým byl založen roku 1989.

Za svou historii dokázali Timberwolves jednou vyhrát titul ve své divizi (v roce 2004), nezískali žádný konferenční titul ani titul za vítězství v celé NBA.

Statistika týmu v NBA 

|colspan="6" align=center bgcolor="navy" | 
|-
|1989-90 || 22 || 60 || 26,8 || ||
|-
|1990-91 || 29 || 53 || 35,4 || ||
|-
|1991-92 || 15 || 67 || 18,3 || ||
|-
|1992-93 || 19 || 63 || 23,2 || ||
|-
|1993-94 || 20 || 62 || 24,4 || ||
|-
|1994-95 || 21 || 61 || 25,6 || ||
|-
|1995-96 || 26 || 56 || 31,7 || ||
|-
|1996-97 || 40 || 42 || 48,8 || První kolo || 0:3 Houston Rockets
|-
|1997-98 || 45 || 37 || 54,9 || První kolo || 2:3 Seattle SuperSonics
|-
|1998-99 || 25 || 25 || 50,0 || První kolo || 1:3 San Antonio Spurs
|-
|1999-2000 || 50 || 32 || 61,0 || První kolo || 1:3 Portland Trail Blazers
|-
|2000-01 || 47 || 35 || 57,3 || První kolo || 1:3 San Antonio Spurs
|-
|2001-02 || 50 || 32 || 61,0 || První kolo || 0:3 Dallas Mavericks
|-
|2002-03 || 51 || 31 || 62,2 || První kolo || 2:4 Los Angeles Lakers
|-
|2003-04 || 58 || 24 || 70,7 || První kolo Konferenční semifinále  Konferenční finále || 4:1 Denver Nuggets  4:3 Sacramento Kings  2:4 Los Angeles Lakers
|-
|2004-05 || 44 || 38 || 53,7 || ||
|-
|2005-06 || 33 || 49 || 40,2 || ||
|-
|2006-07 || 32 || 50 || 39,0 || ||
|-
|2007-08 || 22 | 60 || 26,8 || ||
|-
|2008-09 || 24 || 58 || 29,3 || ||
|-
|2009-10 || 15 || 67 || 18,3 || ||
|-
|2010-11 || 17 || 65 || 20,7 || ||
|-
|2011-12 || 26 || 40 || 39,4 || ||
|-
|2012-13 || 31 || 51 || 37,8 || ||
|-
|2013-14 || 40 || 42 || 48,8 || ||
|-
|2014-15 || 16 || 66 || 19,5 || ||
|-
|2015-16 || 29 || 53 || 35,4 || ||
|-
!Celkem || 847 || 1319 || 39,1 || ||
|-
!Play-off || 17 || 30 || 36,2 || ||
|}

Odkazy

Externí odkazy 
 

Americké basketbalové kluby
Kluby NBA
Sportovní kluby v Minnesotě
Sport v Minneapolisu
Sportovní kluby založené v roce 1989